Список родів родини айстрових:

Список, який містить 1911 визнаних родів родини айстрових (Asteraceae) або складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Поруч з науковою назвою стоять українські назви, підтверджені авторитетними джерелами.

A 

 Aaronsohnia
 Abrotanella
 Absinthium
 Acamptopappus
 Acanthocephalus
 Acanthocladium
 Acanthodesmos
 Acanthospermum
 Acanthostyles
 Achillea — деревій
 Achnophora
 Achnopogon
 Achyrachaena
 Achyrocline
 Achyropappus
 Achyrophorus — поросинець, ахірофорус, пискавець
 Acilepidopsis
 Acilepis
 Acmella
 Acomis
 Acourtia
 Acrisione
 Acritopappus
 Actinea
 Actinella
 Actinobole
 Actinoseris
 Actinospermum
 Adelostigma
 Adenanthellum
 Adenocaulon
 Adenocritonia
 Adenoglossa
 Adenoon
 Adenopappus
 Adenophyllum
 Adenostemma
 Adenostyles
 Adenothamnus
 Adopogon
 Aedesia
 Aequatorium
 Aetheolaena
 Aetheorhiza
 Ageratella
 Ageratina
 Ageratinastrum
 Ageratum — агератум, довгоцвіт, пахучка
 Agnorhiza
 Agoseris
 Agrianthus
 Ainsliaea
 Ajania
 Ajaniopsis
 Akeassia
 Alatoseta
 Albertinia
 Alboviodoxa
 Aldama
 Alepidocline
 Alfredia
 Aliella
 Allagopappus
 Allardia
 Allittia
 Alloispermum
 Allopterigeron
 Almutaster
 Alomia
 Alomiella
 Alvordia
 Amauria
 Amauriopsis
 Ambassa
 Amberboa
 Amblyocarpum
 Amblyolepis
 Amblyopappus
 Amblysperma
 Amboroa
 Ambrosia — амброзія
 Ameghinoa
 Amellus
 Ammobium
 Amolinia
 Ampelaster
 Amphiachyris
 Amphidoxa
 Amphiglossa
 Amphipappus
 Amphoricarpos
 Anacantha
 Anacyclus — анацикл, німецька ромашка
 Anaphalioides
 Anaphalis
 Anastraphia
 Anaxeton
 Ancathia
 Ancistrocarphus
 Anderbergia
 Andryala
 Anemocarpa
 Angeldiazia
 Angelphytum
 Angianthus
 Anisocarpus
 Anisochaeta
 Anisocoma
 Anisopappus
 Anisothrix
 Antennaria — котячі лапки, котошка
 Anteremanthus
 × Anthematricaria
 × Anthemimatricaria
 Anthemis — роман
 Antheropeas
 Antillanthus
 Antillia
 Antiphiona
 Antithrixia
 Anura
 Anvillea
 Apalochlamys
 Apargia
 Aphanactis
 Aphanostephus
 Aphyllocladus
 Apodocephala
 Apogon
 Apopyros
 Aposeris — апозерис, щербанець
 Apostates
 Aracium
 Arbelaezaster
 Archibaccharis
 Arctanthemum
 Arctium — лопух
 Arctogeron
 Arctotheca
 Arctotis
 Argentipallium
 Argyranthemum — аргірантемум, срібноцвіт
 × Argyrautia
 Argyroglottis
 Argyrotegium
 Argyroxiphium
 Arida
 Aristeguietia
 Arnaldoa
 Arnica — арніка
 Arnicastrum
 Arnoglossum
 Arnoseris — арнозерис, баранник, баранець, берулянка, рунянка
 Arrhenechthites
 Arrojadocharis
 Arrowsmithia
 Artemisia — полин, нехворощ, полинник, полинь
 Artemisiella
 Artemisiopsis
 Asanthus
 Ascaricida
 Ascidiogyne
 Askellia
 Aspilia
 Asplundianthus
 Aster — айстра, гайстра, глядка
 Asteridea
 Asteriscium
 Asteriscus
 Asteropsis
 Asterothamnus
 Astranthium
 Athanasia
 Atherotoma
 Athrixia
 Athroisma
 Atractylis
 Atractylodes
 Atrichantha
 Atrichoseris
 Aucklandia
 Austrobrickellia
 Austrocritonia
 Austroeupatorium
 Austrosynotis
 Avellara
 Axiniphyllum
 Ayapana
 Ayapanopsis
 Aylacophora
 Aynia
 Aztecaster

B 

 Baccharidastrum
 Baccharis
 Baccharoides
 Badilloa
 Baeriopsis
 Bafutia
 Bahia
 Bahianthus
 Bahiopsis
 Baileya
 Bajacalia
 Balduina
 Balsamorhiza
 Baltimora
 Barkhausia — баркгаузія
 Barkleyanthus
 Barnadesia
 Barroetea
 Barrosoa
 Bartlettia
 Bartlettina
 Basedowia
 Batopilasia
 Bebbia
 Bechium
 Bedfordia
 Bejaranoa
 Bellida
 Bellidastrum
 Bellis — стокротки, морон
 Bellium
 Belloa
 Benitoa
 Berardia
 Berkheya
 Berlandiera
 Berroa
 Berylsimpsonia
 Bethencourtia
 Bidens — череда, двозуб, чередун
 Bigelowia
 Biotia
 Bishopalea
 Bishopanthus
 Bishopiella
 Bishovia
 Blainvillea
 Blakeanthus
 Blakiella
 Blanchetia
 Blennosperma
 Blennospora
 Blepharipappus
 Blepharispermum
 Blepharizonia
 Blumea
 Blumeopsis
 Boeberastrum
 Boeberoides
 Bolandia
 Bolanosa
 Bolocephalus
 Boltonia
 Bombycilaena — бомбіцилена, вовнянка
 Borrichia
 Bothriocline
 Brachanthemum
 Brachionostylum
 Brachyactis
 Brachyclados
 Brachycome
 Brachyglottis
 Brachylaena
 Brachyscome
 Brachythrix
 Bradburia
 Brasilia
 Breea
 Brenandendron
 Brickellia
 Brickelliastrum
 Brintonia
 Brocchia
 Bryomorphe
 Bulbostylis
 Buphthalmum
 Burkartia

C 

 Caatinganthus
 Cabobanthus
 Cabreriella
 Cacalia
 Cacaliopsis
 Cacosmia
 Cadiscus
 Caesulia
 Calais
 Calanticaria
 Calcitrapa
 Calea
 Calendula — нагідки, крокис
 Calimeris
 Callicephalus
 Callilepis — садова айстра, калістефус, китайська айстра
 Callistephus
 Calocephalus
 Calomeria
 Calopappus
 Calostephane
 Calotesta
 Calotis
 Calycadenia
 Calycoseris
 Calyptocarpus
 Camchaya
 Campovassouria
 Camptacra
 Campuloclinium
 Canadanthus
 Cancrinia
 Cancriniella
 Capelio
 Cardopatium
 Carduncellus
 × Carduocirsium
 × Carduogalactites
 Carduus — будяк, осотій, бодяк, кольковник
 Carlina — відкасник, дев'ятисил, дев'ятисильник
 Carlquistia
 Carminatia
 Carpesium — карпезій, сухоголовець
 Carphephorus
 Carphochaete
 Carramboa
 Carterothamnus
 Carthamus — сафлор, крокіс, світлушка
 Cassinia
 Castalis
 Castanedia
 Castrilanthemum
 Castroviejoa
 Catamixis
 Catananche
 Catatia
 Catolesia
 Caucasalia
 Cavalcantia
 Cavea
 Caxamarca
 × Celmearia
 Celmisia
 Centaurea — волошка, блават
 Centaurodendron
 Centauropsis
 Centaurothamnus
 × Centauserratula
 Centipeda
 Centrapalus
 Centratherum
 Centromadia
 Cephalipterum
 Cephalopappus
 Cephalophora
 Cephalorrhynchus — цефалоринх, дзьобоголовець
 Cephalosorus
 Ceratogyne
 Ceruana
 Chacoa
 Chaenactis
 Chaetadelpha
 Chaetanthera
 Chaetopappa
 Chaetoseris
 Chaetymenia
 Chamaechaenactis
 Chamaegeron
 Chamaeleon
 Chamaemelum — хамемелюм, римський роман
 Chamaepus
 Chaptalia
 Charadranaetes
 Chardinia
 Cheirolophus
 Chersodoma
 Chevreulia
 Chihuahuana
 Chiliadenus
 Chiliocephalum
 Chiliophyllum
 Chiliotrichiopsis
 Chiliotrichum
 Chimantaea
 Chionolaena
 Chionopappus
 Chlaenobolus
 Chlamydophora
 Chlamysperma
 Chloracantha
 Chondrilla — хондрила, батоги, тростомолоч
 Chondropyxis
 Chorisiva
 Chresta
 Chromolaena
 Chromolepis
 Chronopappus
 Chrysactinia
 Chrysactinium
 Chrysanthellum
 Chrysanthemoides
 Chrysanthemum — хризантема, маруна
 Chrysanthoglossum
 Chrysocephalum
 Chrysocoma
 Chrysogonum
 Chrysolaena
 Chrysoma
 Chrysophthalmum
 Chrysopsis
 Chrysothamnus
 Chthonocephalus
 Chucoa
 Chuquiraga
 Cicerbita — цицербіта, молоч, молостень
 Ciceronia
 Cichorium — цикорій, придорожник
 Cineraria — цинерарія
 × Cirsiocarduus
 Cirsium — осот, бодак
 Cissampelopsis
 Cladanthus
 Cladochaeta
 Clappia
 Clibadium
 Cloiselia
 Cnicothamnus
 Cnicus — хрестовий корінь, кнік
 Codonocephalum
 Coespeletia
 Coleocoma
 Coleosanthus
 Coleostephus
 Colobanthera
 Cololobus
 Columbiadoria
 Colymbada
 Comaclinium
 Comborhiza
 Commidendrum
 Condylidium
 Condylopodium
 Conocliniopsis
 Conoclinium
 Constancea
 Conyza
 × Conyzigeron
 Coreocarpus
 Coreopsis — кореопсис, дівочі очка
 Corethamnium
 Corethrogyne
 Coronidium
 Corymbium
 Cosmea
 Cosmos — космос, космея
 Cota
 Cotula
 Coulterella
 Cousinia
 Cousiniopsis
 Craspedia
 Crassocephalum
 Cratystylis
 Cremanthodium
 Cremnothamnus
 Crepidiastrum
 Crepidifolium
 × Crepi-Hieracium
 Crepis — скереда, пувка
 Crinitaria — кринітарія, грудниця
 Criscia
 Critonia
 Critoniadelphus
 Critoniella
 Critoniopsis
 Crocidium
 Cronquistia
 Cronquistianthus
 Croptilon
 Crossostephium
 Crossothamnus
 Crupina — крупина
 Cuatrecasanthus
 Cuatrecasasiella
 Cuchumatanea
 Culcitium
 Cullumia
 Cuniculotinus
 Curio
 Cuspidia
 Cyanthillium
 Cyanus
 Cyathocline
 Cyathomone
 Cyclolepis
 Cylindrocline
 Cymbolaena
 Cymbonotus
 Cymbopappus
 Cymophora
 Cynara — артишок
 Cyrtocymura

D 

 Dacryotrichia
 Dahlia — жоржина, ґеорґінія
 Damnamenia
 Damnxanthodium
 Darwiniothamnus
 Dasyandantha
 Dasyanthina
 Dasycondylus
 Dasyphyllum
 Dauresia
 Daveaua
 Decachaeta
 Decaneuropsis
 Decaneurum
 Decastylocarpus
 Decazesia
 Deinandra
 Delairea
 Delamerea
 Delilia
 Delwiensia
 Dendranthema — дендрантема, велика хризантема
 Dendrocacalia
 Dendrophorbium
 Dendrosenecio
 Dendroseris
 Dendroviguiera
 Desmanthodium
 Dewildemania
 Diacranthera
 Diaperia
 Diaphractanthus
 Diaspananthus
 Dicercoclados
 Dicerothamnus
 Dichaetophora
 Dichrocephala
 Dichromochlamys
 Dicoma
 Dicoria
 Dicranocarpus
 Dicrocephala
 Didelta
 Dielitzia
 Dieteria
 Digitacalia
 Dillandia
 Dimeresia
 Dimerostemma
 Dimorphocoma
 Dimorphotheca — диморфотека, золотоцвіт, двовидка
 Dinoseris
 Diodontium
 Diplactis
 Diplazoptilon
 Diplostephium
 Dipterocome
 Dipterocypsela
 Disparago
 Dissothrix
 Distegia
 Distephanus
 Disynaphia
 Dithyrostegia
 Dittrichia
 Doellia
 Doellingeria
 Dolichlasium
 Dolichoglottis
 Dolichorrhiza
 Dolichothrix
 Dolomiaea
 Doniophyton
 Dorobaea
 Doronicum — сугайник
 Dresslerothamnus
 Dubautia
 Dubyaea
 Dugaldia
 Dugesia
 Duhaldea
 Duidaea
 Duseniella
 Dymondia
 Dyscritogyne
 Dyscritothamnus
 Dysodiopsis
 Dyssodia

E 

 Eastwoodia
 Eatonella
 Echinacea — ехінацея, їжачки, їжачка
 Echinocoryne
 Echinops — головатень
 Eclipta
 Edmondia
 Edwartiothamnus
 Egletes
 Eirmocephala
 Eitenia
 Ekmania
 Ekmaniopappus
 Elachanthemum
 Elachanthus
 Elaphandra
 Elekmania
 Elephantopus
 Eleutheranthera
 Ellenbergia
 Elytropappus
 Emilia
 Emiliella
 Encelia
 Enceliopsis
 Endocellion
 Endopappus
 Engelmannia
 Engleria
 Enydra
 Epallage
 Epaltes
 Epilasia
 Epitriche
 Erato
 Erechtites — ерехтитес, жовтозільник
 Eremanthus
 Eremosis
 Eremothamnus
 Eriachaenium
 Ericameria
 Ericentrodea
 Erigeron — злинка, пушняк
 Eriocephalus
 Eriochlamys
 Eriophyllum
 Eriotrix
 Erlangea
 Erodiophyllum
 Erymophyllum
 Eryngiophyllum
 Erythradenia
 Erythrocephalum
 Erythroseris
 Eschenbachia
 Espejoa
 Espeletia
 Espeletiopsis
 Ethulia
 Eucephalus
 Euchiton
 Eumorphia
 Eupatoriastrum
 Eupatorina
 Eupatoriopsis
 Eupatorium — сідач, бучениш
 Euphrosyne
 Eurybia
 Eurydochus
 Euryops
 Eutetras
 Euthamia
 Eutrochium
 Evacidium
 Evax
 Ewartia
 Exomiocarpon

F 

 Faberia
 Facelis
 Farfugium
 Faujasia
 Faujasiopsis
 Faxonia
 Feddea
 Feldstonia
 × Filfia
 Felicia
 Fenixia
 Ferreyranthus
 Ferreyrella
 Filago — жабник, грудна травка, оповст
 Filifolium
 Fingalia
 Fitchia
 Fitzwillia
 Flaveria
 Fleischmannia
 Fleischmanniopsis
 Florestina
 Floscaldasia
 Flosmutisia
 Flourensia
 Flyriella
 Formania
 Foveolina
 Franseria
 Freya
 Frolovia
 Fulcaldea

G 

 Gaillardia — гайлардія, полум'янка
 Galactites
 Galatella — солонечник
 Galeana
 Galeomma
 Galinsoga — галінсога, незбутниця
 Gamochaeta
 Gamochaetopsis
 Garberia
 Garcibarrigoa
 Garcilassa
 Gardnerina
 Garhadiolus
 Garuleum
 Gatyona
 Gazania
 Gazaniopsis
 Geigeria
 Gelasia
 Geraea
 Gerbera
 Geropogon
 Gibbaria
 Gilberta
 Gilruthia
 Gladiopappus
 Glebionis
 Glossarion
 Glossocardia
 Glossogyne
 Glossopappus
 Glyptopleura
 Gnaphalium — сухоцвіт
 Gnephosis
 Gnomophalium
 Gochnatia
 Goldmanella
 Gongrostylus
 Gongrothamnus
 Gongylolepis
 Goniocaulon
 Gonospermum
 Gorceixia
 Gorteria
 Gossweilera
 Goyazianthus
 Grangea
 Grangeopsis
 Grantia
 Graphistylis
 Gratwickia
 Grauanthus
 Grazielia
 Greenmaniella
 Grindelia — гринделія, ґринделія
 Grisebachianthus
 Grosvenoria
 Guardiola
 Guayania
 Guevaria
 Guizotia
 Gundelia
 Gundlachia
 Gutenbergia
 Gutierrezia
 Guynesomia
 Gymnanthemum
 Gymnarrhena
 Gymnaster
 Gymnocondylus
 Gymnocoronis
 Gymnodiscus
 Gymnolaena
 Gymnolomia
 Gymnopentzia
 Gymnopsis
 Gymnostephium
 Gynoxys
 Gynura
 Gypothamnium
 Gyptidium
 Gyptis
 Gyrodoma

H 

 Haastia
 Haeckeria
 Haegiela
 Hainanecio
 Handelia
 Haplocarpha
 Haplodiscus
 Haploesthes
 Haplopappus
 Haptotrichion
 Harleya
 Harmonia
 Harnackia
 Hartwrightia
 Hasteola
 Hatschbachiella
 Hazardia
 Hebeclinium
 Hecastocleis
 Hedosyne
 Hedypnois — гедипноїс, духмянець
 Helenium
 Heliantheae
 Helianthella
 Helianthus — соняшник, сонічник
 Helichrysopsis
 Helichrysum — цмин, солом'янка
 Heliocauta
 Heliomeris
 Heliopsis — геліопсис, соняшничок
 Helipterum
 Helminthotheca
 Helogyne
 Hemistepta
 Hemisteptia
 Hemizonella
 Hemizonia
 Henricksonia
 Heptanthus
 Herderia
 Herodotia
 Herreranthus
 Herrickia
 Hertia
 Hesperevax
 Hesperomannia
 Heteracia
 Heteranthemis
 Heterocoma
 Heterocondylus
 Heterocypsela
 Heteroderis
 Heterolepis
 Heteromera
 Heteromma
 Heteropappus
 Heteroplexis
 Heterorhachis
 Heterosperma
 Heterothalamus
 Heterotheca
 Hidalgoa
 Hieracium — нечуйвітер
 Hilliardia
 Hilliardiella
 Himalaiella
 Hinterhubera
 Hippia
 Hippolytia
 Hirpicium
 Hirtellina
 Hispidella
 Hoehnephytum
 Hoffmanniella
 Hofmeisteria
 Holocarpha
 Holocheilus
 Hololeion
 Hololepis
 Holoschkuhria
 Holozonia
 Homogyne — підбілик
 Homoianthus
 Hoorebekia
 Hopkirkia
 Hoplophyllum
 Huarpea
 Huberopappus
 Hubertia
 Hughesia
 Hullsia
 Hulsea
 Hulteniella
 Humbertacalia
 Humeocline
 Hyalea
 Hyalis
 Hyalochaete
 Hyalochlamys
 Hyaloseris
 Hyalosperma
 Hybridella
 Hydroidea
 Hydropectis
 Hymenocephalus
 Hymenoclea
 Hymenolepis
 Hymenonema
 Hymenopappus
 Hymenostemma
 Hymenostephium
 Hymenothrix
 Hymenoxys
 Hyoseris
 Hypacanthium
 Hypericophyllum
 Hypochaeris
 Hypochoeris — поросинець
 Hysterionica
 Hystrichophora

I 

 Ianthopappus
 Ichthyothere
 Idiopappus
 Idiothamnus
 Ifloga
 Ignurbia
 Iltisia
 Imeria
 Inezia
 Inkaliabum
 Inula — оман
 Inulanthera
 Inuleae
 Inuloides
 Inulopsis
 Io
 Iocenes
 Iodocephalopsis
 Iodocephalus
 Iogeton
 Ionactis
 Iostephane
 Iotasperma
 Iphiona
 Iphionopsis
 Iranecio
 Irwinia
 Ischnea
 Ismelia
 Isocarpha
 Isocoma
 Isoetopsis
 Isostigma
 Iva — чорнощир
 Ixeridium
 Ixeris
 Ixiochlamys
 Ixiolaena
 Ixodia

J 

 Jacea
 Jacmaia
 Jacobaea
 Jaegeria
 Jalcophila
 Jaliscoa
 Jamesianthus
 Jaramilloa
 Jasonia
 Jaumea
 Jefea
 Jeffreya
 Jensia
 Jessea
 Jobaphes
 Joseanthus
 Jungia
 Jurinea — юринея, наголоватки
 Jurinella

K 

 Kalimeris
 Karelinia
 Karvandarina
 Kaschgaria
 Kaunia
 Kemulariella
 Kentrophyllum
 Keysseria
 Khasianthus
 Kinghamia
 Kingianthus
 Kippistia
 Klasea - серпій, клязея
 Kleinia
 Koanophyllon
 Koehneola
 Koelpinia
 Kovalevskiella
 Koyamacalia
 Koyamasia
 Krigia
 Kuhnia
 Kyhosia
 Kyrsteniopsis

L 

 Lachnophyllum
 Lachnorhiza
 Lachnospermum
 Lacinaria
 Lactuca — латук, салат, салата
 Laennecia
 Laestadia
 Lagascea
 Lagenocypsela
 Lagenophora
 Laggera
 Lagophylla
 Lagoseriopsis
 Lagoseris — лагозерис, скередник
 Lamprachaenium
 Lamprocephalus
 Lampropappus
 Lamyra
 Lamyropappus
 Lamyropsis
 Lancisia
 Langebergia
 Lantanopsis
 Laphamia
 Laphangium
 Lappa
 Lapsana — празелень, бересквиця
 Lapsanastrum
 Lasianthaea
 Lasiocephalus
 Lasiolaena
 Lasiopogon
 Lasiospermum
 Lasiospora
 Lasthenia
 Launaea
 Lawrencella
 Laxmannia
 Layia
 Lebetina
 Lecocarpus
 Leibnitzia
 Leiboldia
 Leighia
 Leiocarpa
 Lemooria
 Leonis
 Leontodon — любочки, овінок
 Leontonyx
 Leontopodium — білотка, едельвейс
 Lepicaune
 Lepidaploa
 Lepidesmia
 Lepidolopha
 Lepidolopsis
 Lepidonia
 Lepidophorum
 Lepidophyllum
 Lepidospartum
 Lepidostephium
 Leptinella
 Leptocarpha
 Leptoclinium
 Leptopoda
 Leptorhynchos
 Leptostelma
 Leptosyne
 Lescaillea
 Lessingia
 Lessingianthus
 Leto
 Leucactinia
 Leucanthemella — леукантемела, короличка
 Leucanthemopsis
 Leucanthemum — королиця
 Leucheria
 Leuciva
 Leucochrysum
 Leucogenes
 Leucomeris
 Leucophyta
 Leucoptera
 Leucoseris
 Leunisia
 Leuzea — медовий осот
 Leysera
 Liabellum
 Liabum
 Liatris
 Libanothamnus
 Lidbeckia
 Lifago
 Ligularia — язичник
 Ligulariopsis
 Limbarda
 Lindheimera
 Linosyris
 Linzia
 Lipochaeta
 Lipskyella
 Litogyne
 Litothamnus
 Litrisa
 Llerasia
 Logfia
 Lomanthus
 Lomatozona
 Lonas
 Lopholaena
 Lophopappus
 Lorandersonia
 Lordhowea
 Lorentea
 Lorentzianthus
 Loricaria
 Lourteigia
 Loxothysanus
 Lucilia
 Luciliocline
 Luina
 Lulia
 Lundellianthus
 Lundinia
 Lycapsus
 Lychnophora
 Lychnophoriopsis
 Lycoseris
 Lygodesmia

M 

 Machaeranthera
 Macledium
 Macowania
 Macrachaenium
 Macraea
 Macropodina
 Macvaughiella
 Madagaster
 Madaria
 Madia — мадія, мастильниця
 Mairia
 Malacothrix
 Malmeanthus
 Malperia
 Mantagnaea
 Mantisalca
 Manyonia
 Marasmodes
 Marshallia
 Marshalljohnstonia
 Marticorenia
 Matricaria — ромашка, польова ромашка, королька
 Mattfeldanthus
 Mattfeldia
 Matudina
 Mauranthemum
 Mausolea
 Mecomischus
 Medranoa
 Melampodium
 Melanoseris
 Melanthera
 Merrittia
 Mesanthophora
 Mesogramma
 Mesoneuris
 Metalasia
 Metastevia
 Mexerion
 Mexianthus
 Micractis
 Microbahia
 Microcephala
 Microchaeta
 Microglossa
 Microgyne
 Microlecane
 Microliabum
 Micropsis
 Micropus
 Microseris
 Microspermum
 Mikania
 Mikaniopsis
 Milleria
 Millina
 Millotia
 Minasia
 Minuria
 Miricacalia
 Misbrookea
 Miyamayomena
 Mniodes
 Monactis
 Monarrhenus
 Monencyanthes
 Monoculus
 Monogereion
 Monolopia
 Monopholis
 Monoptilon
 Monosis
 Montanoa
 Monticalia
 Moonia
 Moquinia
 Morithamnus
 Moscharia
 Msuata
 Mtonia
 Mulgedium
 Munnozia
 Munzothamnus
 Muschleria
 Musilia
 Musteron
 Mutisia
 Myanmaria
 Myopordon
 Myriactis
 Myriocephalus
 Myripnois
 Myxopappus

N 

 Nabalus
 Nablonium
 Nananthea
 Nannoglottis
 Nanothamnus
 Nardophyllum
 Narvalina
 Nassauvia
 Nauplius
 Neblinaea
 Neja
 Nemosenecio
 Neocabreria
 Neocuatrecasia
 Neohintonia
 Neojeffreya
 Neomirandea
 Neonesomia
 Neopallasia
 Neotysonia
 Nephrotheca
 Nesampelos
 Nesomia
 Nestlera
 Nestotus
 Neurolaena
 Neurolakis
 Nicolasia
 Nicolletia
 Nidorella
 Nikitinia
 Nipponanthemum
 Nivellea
 Nocca
 Nolletia
 Nordenstamia
 Norlindhia
 Nothobaccharis
 Nothocalais
 Noticastrum
 Notobasis
 Notonia
 Notoseris
 Nouelia
 Novaguinea
 Novenia
 Novopokrovskia

O 

 Oaxacania
 Oblivia
 Ochrocephala
 Oclemena
 Odixia
 Odontocline
 Odontotrichum
 Oedera
 Oiospermum
 Oldenburgia
 Oldfeltia
 Olearia
 Olgaea
 Oligactis
 Oliganthes
 Oligocarpus
 Oligochaeta
 Oligoneuron
 Oligosporus
 Oligothrix
 Olivaea
 Omalotheca
 Omphalopappus
 Oncosiphon
 Ondetia
 Onobroma
 Onopordum — татарник
 Onoseris
 Oocephala
 Oonopsis
 Oparanthus
 Ophryosporus
 Opisthopappus
 Oporinia
 Orbivestus
 Oreochrysum
 Oreoleysera
 Oreostemma
 Oresbia
 Oriastrum
 Oritrophium
 Orochaenactis
 Orthopappus
 Osbertia
 Osmadenia
 Osmiopsis
 Osmitopsis
 Osteospermum
 Otanthus
 Oteiza
 Othake
 Othonna
 Otopappus
 Otospermum
 Oxycarpha
 Oxylaena
 Oxylobus
 Oxypappus
 Oxyphyllum
 Oxytenia
 Oyedaea
 Ozothamnus

P 

 Pachylaena
 Pachystegia
 Pachythamnus
 Packera
 Pacourina
 Paenula
 Palafoxia
 Paleaepappus
 Pallenis — паленіс, блідниця
 Pamphalea
 Paneroa
 Panphalea
 Pappobolus
 Papuacalia
 Paquerina
 Paracalia
 Parafaujasia
 Paragynoxys
 Paralychnophora
 Paramiflos
 Paranephelius
 Parantennaria
 Parapiqueria
 Parapolydora
 Paraprenanthes
 Parasenecio
 Parastrephia
 Parasyncalathium
 Parthenice
 Parthenium — гваюла, ґваюла, партеній
 Pasaccardoa
 Pascalia
 Paurolepis
 Pechuel-loeschea
 Pectis
 Pegolettia
 Peltidium
 Pelucha
 Pembertonia
 Pentacalia
 Pentachaeta
 Pentalepis
 Pentanema
 Pentatrichia
 Pentzia
 Perdicium
 Perezia
 Pericallis
 Pericome
 Peripleura
 Perityle
 Perplexia
 Perralderia
 Pertya
 Perymeniopsis
 Perymenium
 Petalacte
 Petasites — кремена
 Peteravenia
 Petradoria
 Petrobium
 Peucephyllum
 Phacellothrix
 Phaenocoma
 Phaeopappus
 Phagnalon
 Phalacrachena — лисонасінник
 Phalacraea
 Phalacrocarpum
 Phalacroloma
 Phalacroseris
 Phaneroglossa
 Phanerostylis
 Phania
 Philactis
 Philoglossa
 Philyrophyllum
 Phitosia
 Phoebanthus
 Phyllocephalum
 Phymaspermum
 Picnomon — пікномон, колючниця
 Picradenia
 Picradeniopsis
 Picridium
 Picris — гіркуша, гірчанка, гіркош
 Picrosia
 Picrothamnus
 Pilosella
 Pilostemon
 Pinaropappus
 Pinillosia
 Piora
 Pippenalia
 Piptocarpha
 Piptocoma
 Piptolepis
 Piptothrix
 Piqueria
 Piqueriella
 Piqueriopsis
 Pithecoseris
 Pithocarpa
 Pittocaulon
 Pityopsis
 Plagiobasis
 Plagiocheilus
 Plagiolophus
 Plagius
 Planaltoa
 Planea
 Plateilema
 Platycarpha
 Platychaete
 Platypodanthera
 Platyschkuhria
 Plazia
 Plecostachys
 Plectocephalus
 Pleiacanthus
 Pleiotaxis
 Pleocarphus
 Pleurocarpaea
 Pleurocoronis
 Pleuropappus
 Pleurophyllum
 Pluchea
 Podachaenium
 Podanthus
 Podocoma
 Podolepis
 Podospermum
 Podotheca
 Poecilolepis
 Pogonolepis
 Pojarkovia
 Pollalesta
 Polyachyrus
 Polyanthina
 Polyarrhena
 Polycalymma
 Polychrysum
 Polydora
 Polymnia
 Polytaxis
 Porophyllum
 Porphyrostemma
 Postia
 Praxeliopsis
 Praxelis
 Prenanthella
 Prenanthes — пренант, зворівник
 Prestelia
 Printzia
 Prolobus
 Prolongoa
 Pronacron
 Proteopsis
 Proustia
 Psacaliopsis
 Psacalium
 Psathyrotes
 Psathyrotopsis
 Psednotrichia
 Psephellus — псефелус
 Pseudelephantopus
 Pseudobahia
 Pseudoblepharispermum
 Pseudobrickellia
 Pseudoclappia
 Pseudoglossanthis
 Pseudognaphalium
 Pseudogynoxys
 Pseudohandelia
 Pseudojacobaea
 Pseudokyrsteniopsis
 Pseudoligandra
 Pseudolinosyris
 Pseudonoseris
 Pseudopiptocarpha
 Pseudostifftia
 Pseudoyoungia
 Psiadia
 Psiadiella
 Psila
 Psilactis
 Psilocarphus
 Psilostrophe
 Psychrogeton
 Ptarmica — чихавка
 Pterachaenia
 Pterigeron
 Pterocaulon
 Pterochaeta
 Pterocypsela
 Pteronia
 Pterotheca
 Pterygopappus
 Ptiloria
 Ptilostemon — птилостемон, осотник
 Pulicaria — блошниця
 Punduana
 Pycnosorus
 Pyrethropsis
 Pyrethrum — маруна, піретрум
 Pyrrhopappus
 Pyrrocoma

Q 

 Quechualia
 Quelchia
 Quinetia
 Quinqueremulus

R 

 Rachelia
 Radlkoferotoma
 Rafinesquia
 Raillardella
 Railliardia
 Rainiera
 Raoulia
 Raouliopsis
 Rastrophyllum
 Ratibida
 Raulinoreitzia
 Rayjacksonia
 Reichardia
 Relhania
 Remya
 Rennera
 Rensonia
 Revealia
 Rhagadiolus — рагадіолюс, розлусник
 Rhamphogyne
 Rhanteriopsis
 Rhanterium
 Rhaponticoides
 Rhaponticum — рапонтикум, медовий осот
 Rhetinocarpha
 Rhetinodendron
 Rhetinolepis
 Rhinactina
 Rhinactinidia
 Rhodanthe
 Rhodanthemum
 Rhodogeron
 Rhynchopsidium
 Rhynchospermum
 Rhysolepis
 Richterago
 Richteria
 Ridan
 Riencourtia
 Rigiopappus
 Robinsonecio
 Robinsonia
 Rochonia
 Rodigia
 Rohria
 Rojasianthe
 Rolandra
 Roldana
 Roodebergia
 Rosenia
 Rothmaleria
 Rudbeckia — рудбекія, чорноочка
 Rugelia
 Ruilopezia
 Rumfordia
 Russowia
 Rutidosis

S 

 Sabazia
 Sachsia
 Salcedoa
 Salmea
 Salmeopsis
 Santolina — сантоліна
 Santosia
 Sanvitalia
 Sartorina
 Sartwellia
 Saussurea — сосюрея, гіркий корінь
 Saussuria
 Scabrethia
 Scalesia
 Scariola
 Scherya
 Schischkinia
 Schistocarpha
 Schistostephium
 Schizogyne
 Schizoptera
 Schizotrichia
 Schkuhria
 Schlagintweitia
 Schlechtendalia
 Schmalhausenia
 Schmidtia
 Schoenia
 Schumeria
 Sciadocephala
 Sclerocarpus
 Sclerolepis
 Sclerorhachis
 Scolymus — сколімус, колючник
 Scorzonera — скорзонера, зміячка, скорцонера, чорнокорінь
 Scorzoneroides
 Scrobicaria
 Selleophytum
 Selloa
 Semiria
 Senecillis
 Senecio — жовтозілля, дідик
 Senecioneae
 Sericocarpus
 Seriola
 Seriphidium
 Seriphium
 Serratula — серпій
 Seruneum
 Shafera
 Sheareria
 Shinnersia
 Shinnersoseris
 Siapaea
 Sideranthus
 Siebera
 Siemssenia
 Sigesbeckia — сигезбекія, жовтянка
 Siloxerus
 Silphium — сильфій, компасник
 Silybum — розторопша, силобій
 Simsia
 Sinacalia
 Sinclairia
 Sinosenecio
 Sipolisia
 Smallanthus
 Soaresia
 Sobreyra
 Solanecio
 Solenogyne
 Solenotheca
 Solidago — золотушник, воскобоїна
 × Solidaster
 Soliva
 Sommerfeltia
 Sonchella
 Sonchus — жовтий осот, молочак, молочій
 Sondottia
 Soroseris
 Soyeria
 Spadonia
 Spaniopappus
 Sphaeranthus
 Sphaereupatorium
 Sphaeromeria
 Sphaeromorphaea
 Sphagneticola
 Spilanthes
 Spiracantha
 Spiroseris
 Squamopappus
 Stachycephalum
 Staehelina
 Standleyanthus
 Staurochlamys
 Steiractinia
 Steirodiscus
 Stemmacantha
 Stemmatella
 Stemmodontia
 Stenachaenium
 Stenactis — стенакіс, тонколучник, стенактис, тонколуч
 Stenocarpha
 Stenocephalum
 Stenocline
 Stenopadus
 Stenophalium
 Stenops
 Stenoseris
 Stenotus
 Stephanbeckia
 Stephanochilus
 Stephanodoria
 Stephanomeria
 Stephanopholis
 Steptorhamphus
 Stevia
 Steviopsis
 Steyermarkina
 Stifftia
 Stilpnogyne
 Stilpnolepis
 Stilpnopappus
 Stizolophus
 Stobaea
 Stoebe
 Stokesia
 Stomatanthes
 Stomatochaeta
 Stramentopappus
 Streptoglossa
 Strobocalyx
 Strophopappus
 Strotheria
 Struchium
 Stuartina
 Stuckertiella
 Stuessya
 Stylocline
 Stylotrichium
 Symphipappus
 Symphyllocarpus
 Symphyopappus
 Symphyotrichum
 Syncalathium
 Syncarpha
 Syncephalum
 Syncretocarpus
 Synedrella
 Synedrellopsis
 Syneilesis
 Synotis
 Syntrichopappus
 Synurus
 Syreitschikovia

T 

 Tafalla
 Tagetes — чорнобривці, оксамитець
 Takhtajaniantha
 Talamancalia
 Tamania
 Tamaulipa
 Tanacetopsis
 Tanacetum — пижмо, воротиш
 Taplinia
 Taraxacum — кульбаба
 Tarchonanthus
 Tarlmounia
 Tehuana
 Teixeiranthus
 Telanthophora
 Telekia — крем'яник, старівник, воловець
 Telmatophila
 Tenrhynea
 Tephroseris
 Tessaria
 Tetracarpum
 Tetrachyron
 Tetradymia
 Tetragonotheca
 Tetramolopium
 Tetraneuris
 Tetranthus
 Tetraperone
 Thaminophyllum
 Thamnoseris
 Thelesperma
 Thespidium
 Thespis
 Thevenotia
 Thiseltonia
 Thrincia — тринція
 Thurovia
 Thymophylla
 Thymopsis
 Tiarocarpus
 Tibetoseris
 Tietkensia
 Tilesia
 Tithonia
 Toiyabea
 Tolbonia
 Tolpis
 Tomentaurum
 Tonestus
 Tostimontia
 Tourneuxia
 Townsendia
 Trachodes
 Tracyina
 Tragopogon — козельці, козелець, пабородник
 Traversia
 Trepadonia
 Trichanthemis
 Trichanthodium
 Trichocline
 Trichocoronis
 Trichocoryne
 Trichogonia
 Trichogoniopsis
 Trichogyne
 Tricholepis
 Trichoptilium
 Trichospira
 Tridactylina
 Tridax
 Trigonopterum
 Trigonospermum
 Trilisa
 Triniteurybia
 Trioncinia
 Tripleurospermum
 Triplocephalum
 Triplotaxis
 Tripolium — солончакова айстра, солонцева айстра
 Tripteris
 Triptilion
 Triptilium
 Triptilodiscus
 Trixis
 Troglophyton
 Troximon
 Tuberculocarpus
 Tuberostylis
 Tugarinovia
 Turaniphytum
 Turczaninowia
 Tussilago — підбіл
 Tuxtla
 Tyleropappus
 Tyrimnus
 Tzvelevopyrethrum

U 

 Uechtritzia
 Ugamia
 Unxia
 Urbananthus
 Urbanisol
 Urbinella
 Urmenetea
 Urolepis
 Uropappus
 Urospermum
 Ursinia

V 

 Varilla
 Varthemia
 Vasquezia
 Vellereophyton
 Venegasia
 Venidium
 Verbesina — вербезина
 Vernonanthura
 Vernonella
 Vernonia
 Vernoniastrum
 Vernonieae
 Vernoniopsis
 Vieraea
 Viereckia
 Vigethia
 Viguiera
 Villanova
 Villasenoria
 Vinicia
 Vittadinia
 Vittetia
 Volutarella
 Volutaria

W 

 Waitzia
 Waldheimia
 Wamalchitamia
 Wardaster
 Warionia
 Wedelia
 Welwitschiella
 Werneria
 Westoniella
 Wiestia
 Wilkesia
 Willemetia
 Willoughbya
 Wollastonia
 Wulffia
 Wunderlichia
 Wyethia

X 

 Xanthisma
 Xanthium — нетреба, страхополох
 Xanthocephalum
 Xanthopappus
 Xenophyllum
 Xeranthemum — безсмертки
 Xerochrysum
 Xerolekia
 Xerxes
 Xiphochaeta
 Xylanthemum
 Xylorhiza
 Xylothamia
 Xylovirgata

Y 

 Yermo
 Youngia
 Yunquea

Z 

 Zaluzania
 Zemisia
 Zexmenia
 Zinnia — цинія, майорці
 Zoegea
 Zollikoferia
 Zoutpansbergia
 Zyrphelis
 Zyzyxia

Примітки

Посилання 

 «Global Compositae Checklist»  
 http://data.kew.org/cgi-bin/vpfg1992/genlist.pl?COMPOSITAE 
 Список родів Asteraceae на сайті «Catalogue of Life» 
 Compositae на сайті «Plantsystematics» 
 Asteraceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
  Asteraceae на сайті Міністерства сільського господарства США 

 
Айстрові
Айстрові